Голубчиков Михайло Васильович (1955, Луцьк) — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної статистики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.
 Голубчиков Юрій Миколайович (1953, Львів) — радянський, російський вчений-географ, спеціаліст з географії гірських і полярних країн, теорії глобальних природних катастроф.